Marianki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Marianki, village du powiat de Lipno
 Marianki, village du powiat de Rypin 
 Marianki, village du powiat de Świecie 
dans la voïvodie de Mazovie
 Marianki, village du powiat de Białobrzegi
 Marianki, village du powiat de Lipsko 
dans la voïvodie de Lubusz
 Marianki, village du powiat de Sulęcin 
 Marianki, village du powiat de Nowa Sól 
dans  la voïvodie de Łódź
 Marianki, village